Lomwe peut désigner :
les Lomwe, un peuple d'Afrique australe
le lomwe, une langue bantoue